Смела может означать:

 Смела — город в Черкасской области Украины.
 Смела — село на Украине, находится в Хмельницком районе Винницкой области.